Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2013 — первый раунд отборочного турнира к финальному стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2013.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 команды, в которых команды сыграли между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе примет у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Литва автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания, Сербия и Турция автоматически прошли в элитный раунд как команды с наивысшими коэффициентами. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 29 ноября 2011 в Ньоне, Швейцария. Матчи прошли с 25 сентября по 26 ноября 2012.

Жеребьевка 
48 команд, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 19 лет. До жеребьевки УЕФА подтвердил, что, по политическим причинам, Армения и Азербайджан не будут принимать матчи своих групп, если они попадут в одну группу из-за конфликта на территории Нагорного Карабаха, так же как и Грузия и Россия из-за конфликта на территории Южной Осетии.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)